Вонючка — (разг.) то, что плохо или сильно пахнет (см. вонь). Также может означать:

 Вонючка (фильм)
 Вонючка (персонаж)
 Вонючка — животное скунс
 Вонючка — насекомое, жук вонючка берёзовая
 Вонючка — насекомое, клоп щитник черноусый
 Вонючка — растение воронец
 Вонючка — растение клопогон вонючий
 Вонючка — растение Айлант высочайший
 Вонючка — небольшая река в Майкопском районе Адыгеи между станицами Абадзехская и Севастопольская

См. также 
 Большая Вонючка — река в России, протекает в Ставропольском крае
 Маленький вонючка — короткометражный мультипликационный комедийный фильм, выпущенный в 1948 году компанией Metro-Goldwyn-Mayer